Troon, ambtszetel

Geografie
Troon (metrostation), Brussel
Troon (Schotland), plaats
Station Troon, spoorwegstation Schotland

Overig
Tronen, soort engelen
De Troon, Nederlandse dramaserie
Orde van de Troon, ereteken in Marokko